Данил Медведев је био бранилац титуле, али је изгубио од Александра Зверева у финалу.

Хуберт Хуркач, Каспер Руд, Јаник Синер (као замена за Матеа Беретинија) и Камерон Нори (као замена за Стефаноса Циципаса) су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Зелена група 

</center>

Црвена група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2021.